606 har flere betydninger:

 606 – et årstal.
 606 (tal) – et tal.
 606 (kølbåd) – en bestemt type båd.